La Polska Liga Siatkówki 2013-2014 si è svolta dal 6 ottobre 2013 al 30 aprile 2014: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club polacche e la vittoria finale è andata per l'ottava volta al Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów.

Regolamento
La competizione prevede che le dodici squadre partecipanti si affrontano in gare di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare le prime otto squadre si qualificano per i play-off scudetto; non sono previste retrocessioni.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Finale 3º posto

Play-off 5º posto

Semifinali

Finale

Finale 7º posto

Finale 9º posto

Risultati

Classifica finale

Statistiche

Collegamenti esterni

 2013-2014
Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014